Pliva, rijeka
 Pliva (županija), starohrvatska županija
 PLIVA, hrvatska farmaceutska kompanija